Августа (Augusta, на латински: „издигнатата“) може да се отнася за:

 Августа (титла), почетна титла на императорски съпруги в Древен Рим и Източната Римска империя.
 Августа, женско малко име
 Августа, старо наименование на река Огоста
 Августа, римско селище при днешното село Хърлец
 Августа, римско селище при днешния град Хисаря

Августа, допълнително име на антични места:
 Августа Траяна, дн. гр. Стара Загора, България
 Августа Треверорум, дн. гр. Трир, Германия
 Августа Цезареа или Цезаравгуста, дн. гр. Сарагоса, Испания

Августа други:
 (254) Августа, астероид (254) Августа
 Historia Augusta, биографии на римските императори от 1 и 2 век